Ханс (Ганс) Келлер ():

 Ханс Келлер (1919—1985) — британский музыковед.
 Ханс Келлер (1934—2022) — швейцарский предприниматель, один из пионеров глубоководных погружений.